

Biografia 
A seguito del suo matrimonio, celebrato a Charlottenburg il 25 luglio 1767, con il cugino Leopoldo III di Anhalt-Dessau, divenne dapprima principessa e in seguito granduchessa di Anhalt-Dessau. Nel 1769 nacque suo figlio, Federico.

Donna colta ed educata, Luisa era dotata artisticamente, e fu amica di artisti di fama, tra cui Angelika Kauffmann, che la ritrasse. Luisa compì viaggi in Inghilterra (1775), in Svizzera ed in Italia.

Ascendenza

Bibliografia 
 Johanna Geyer-Kordesch (Hrsg.): Die Englandreise der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau im Jahre 1775. Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 2006, ISBN 3-89479-341-4
 Wilhelm Haefs, Holger Zaunstöck (Hrsg.): Hof – Geschlecht – Kultur. Luise von Anhalt-Dessau (1750–1811) und die Fürstinnen ihrer Zeit. (= Das achtzehnte Jahrhundert; Jg. 28, H. 2). Wallstein, Göttingen 2004, ISBN 3-89244-807-8
 Simone Hübner: Luise von Anhalt-Dessau—eine aufgeklärte Fürstin? Versuch einer Lebensbeschreibung. Dipl.-Arb. Humboldt-Univ. Berlin 1993
 William und Ulrike Sheldon (Hrsg.): Im Geist der Empfindsamkeit. Freundschaftsbriefe der Mösertochter Jenny von Voigts an die Fürstin Luise von Anhalt-Dessau 1780–1808. Wenner, Osnabrück 1971

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Casa Hohenzollern
Tedeschi del XVIII secolo
Luisa